White Sands steht für:

 White-Sands-Nationalpark, ein Teil der Chihuahua-Wüste in New Mexico, Vereinigte Staaten
 White Sands Missile Range, Testgelände der US Air Force in New Mexico, Vereinigte Staaten
 White Sands, ein Surf-Festival auf Norderney
 White Sands – Der große Deal, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1992
 White Sands National Monument, Naturschutzgebiet in New Mexico
 White Sands (Fernsehserie), 8-teilige dänische Krimi-Serie (2021) 

White Sands ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 White Sands (Maryland)
 White Sands (New Mexico)
 White Sands Beach, Connecticut

und in Kanada:
 White Sands (Alberta)
Siehe auch:
Weißer Sand
Weißensand
Weißandt